D2, D2, D02, D.II, D II, D-2 nebo D-II může být:

 D2 – číslo 210 v šestnáctková soustavě
 dálnice D2 (Česko)
 dálnice D2 (Slovensko)
 D2 (album) – album Dary Rolins
 vitamin D2 – ergokalciferol
 D2 – molekulární deuterium, (2H2)divodík
 Mercedes D.II – letecký motor
 Albatros D.II – německý stíhací letoun
 Aviatik D.II – rakousko-uherský stíhací letoun
 R2-D2 – robot ze Star Wars
 Renault D-2 – francouzský tank
 D-2 – Hudební album od  umělce Agust D
 D2 – druh nástrojové oceli
 d2 – pole šachovnice